Jabberwock steht für:
 die Figur aus dem Gedicht von Lewis Carroll: Jabberwocky
 Jabberwock (2011), kanadisch-amerikanischer Fernsehfilm von Steven R. Monroe 

Jabberwock ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte: 
 Jabberwock (Antigua), Strand bei Hodges Bay, Nordspitze der Insel Antigua
 (7470) Jabberwock, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Jabberwocky (Begriffsklärung)